Bolesław Przybyszewski (duchowny) (1908–2001)
 Bolesław Przybyszewski (muzykolog) (1892–1937)